TripTank ist eine US-amerikanische Comedy-Zeichentrickserie, die zwischen 2014 und 2016 produziert wurde. Neben Zeichentrick kommt in der Serie außerdem CGI und Stop-Motion zum Einsatz. Zu der Serie wurde außerdem das Spin-off Jeff and Some Aliens veröffentlicht.

Konzept 
In der Serie werden verschiedene Comedy-Kurzfilme, die verschiedene Animationsstile von verschiedenen Autoren verbinden, gezeigt. Die Handlungen sind dabei voneinander getrennt, weisen aber alle dunkle Satire auf.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2014 und 2016 in den Vereinigten Staaten produziert. Dabei sind 2 Staffeln mit 28 Folgen erschienen. 

Erstmals wurde die Serie am 2. April 2014 auf Comedy Central ausgestrahlt. Die letzte Folge erschien am 23. August 2016. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 28. Februar 2016 auf Comedy Central Deutschland statt.

Synchronisation

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Rezeption 
Die Serie erhielt gemischte Kritiken. Ebenso werden die verschiedenen Sketche unterschiedlich von den Zuschauern aufgenommen und unterschiedlich lustig eingestuft.

Weblinks 
 
 Trip Tank auf der Seite von Comedy Central
 

Zeichentrickserie
Animationsserie
Comedy-Fernsehserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre